Александр Криворучко: